Alžběta Albertina Anhaltsko-Desavská 1. května 1665, Cölln – 5. října 1706, Dessau) byla anhaltsko-desavská princezna z rodu Askánců a sňatkem vévodkyní ze Saska-Weissenfelsu-Barby.

Život 
Alžběta Albertina se narodila v Cölln an der Spree jako čtvrté z deseti dětí knížete Jana Jiřího II. Anhaltsko-Desavského a jeho manželky Henrietty Kateřiny Oranžské. Z jejích devíti starších a mladších sourozenců se dožilo pět dospělosti: Henrietta Amálie (sňatkem nasavsko-dietzská kněžna), Marie Eleonora (sňatkem kněžna Radziwiłłová a vévodkyně z Olyky), Henrietta Anežka, Leopold I. Anhaltsko-Desavský a Jana Šarlota (sňatkem braniborsko-schwedtská markraběnka).

V roce 1680 byla díky otcovu podněcování Alžběta Albertina vybrána princeznou-abatyší kláštera Herford jako Alžběta IV., čímž si zajistil podporu preláta rýnské císařské koleje. Ve funkci zůstala šest let, dokud nebyl dohodnut její sňatek a ona se odstěhovala do Barby; tam ji však následovalo několik herfordských umělců a obchodníků.

30. března 1686 se dvacetiletá Alžběta Albertina v Dessau provdala za o osm let staršího vévodu Jindřicha Sasko-Weissenfelského, hraběte z Barby. Z manželství se narodilo sedm dětí, z nichž tři se dožily dospělosti:

 Jan August Sasko-Weissenfelský (28. července 1687 – 22. ledna 1688)
 Jan August Sasko-Weissenfelský (*/† 1689)
 dvojčata synové (*/† 1690)
 Fridrich Jindřich Sasko-Weissenfelský (2. července 1692 – 21. listopadu 1711)
 Jiří Albrecht Sasko-Weissenfelský (19. dubna 1695 – 12. června 1739)
 Henrietta Marie Sasko-Weissenfelská (1. března 1697 – 10. srpna 1719)
 dcera (*/† 5. října 1706)

Alžběta Albertina zemřela 5. října 1706 v Dessau na komplikace po sedmém porodu. Pohřbena byla ve Familiengruft v Barby.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Anhaltsko-Desavští
Wettinové (albertinská větev)
Německé vévodkyně
Abatyše
Narození v roce 1665
Narození 1. května
Úmrtí 5. října
Úmrtí v roce 1706
Úmrtí v Dessau
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy